Tielcke ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Christian Tielcke (1659–1711), deutscher lutherischer Theologe und Philosoph
 Johann Joachim Tielcke (1648–1724), deutscher Jurist, Syndikus, Ratsherr und Bürgermeister 

Siehe auch: 

 Thielke
 Tielke
 Thielcke
 Tielecke